И́горь Бурко́в: 
 Бурков, Игорь Александрович (1933—2007) — советский и российский легкоатлет, бегун на длинные дистанции.
 Бурков, Игорь Витальевич (род. 1939) — советский и российский учёный, заслуженный врач Российской Федерации.